Josef Hellmesberger kan syfta på följande personer:

 Josef Hellmesberger senior (1828–1893), österrikisk hovkapellmästare, violinist, dirigent och kompositör
 Josef Hellmesberger junior (1855–1907), österrikisk dirigent och kompositör